Sidi Naamane, une commune dans la wilaya de Médéa.
 Sidi Naâmane, une commune dans la Wilaya de Tizi Ouzou.